Воронько́в () — село в Бориспольском районе Киевской области.

Близ села протекает река Иква с притоком Млен.

Основано 1096 году как город Вороница. В 1624 году — городок Вороньков и с 1648 — село Вороньков.

Известные жители и уроженцы 
 Вербицкая, София Степановна (род. 1938) — Герой Социалистического Труда.
 Землянских Игорь Иванович — художник-орнитолог.
 Берло, Анна Львовна (1859—1942) — историк, филолог, педагог.
 Шолом-Алейхем (1859—1916) — писатель, драматург.
 Баккалинский Арсен Якимович (1880—1921) — фольклорист и хормейстер.
 Бранка-Кривуцкая Екатерина — артистка.
 Бойко Надежда Ивановна — языковед.
 Заборный Михаил Васильевич — депутат Верховного Совета УССР.
 Владимир Исай (1972—2009) — старший лейтенант МВД Украины.
 Карпенко Николай Иванович — поет.
 Клименко Василий Алексеевич (1975—2014) — младший сержант Вооруженных сил Украини, участник российско-украинской войны.
 Коновал Иван Емельянович (1875—1925) — украинский писатель, педагог, общественный деятель, собиратель народного творчества.

Ссылки 
 Учетная карточка на сайте ВРУ

Населённые пункты Бориспольского района
Бывшие еврейские местечки Украины